Fórmula 1
Brawn GP
Gerente de Projeto
GP Investimentos
3GP
Gp120
.gp
Göteborgs-Posten - jornal diário sueco

Desambiguações de siglas